Walnut Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Walnut Ridge (Arkansas)
 Walnut Ridge (Delaware)
 Walnut Ridge (Indiana)
 Walnut Ridge (Maryland)